Die Choralsynagoge  in Mykolajiw, einer Hafenstadt in der südlichen Ukraine, war ein Kulturdenkmal.

Beschreibung 
Der Bau wurde in den Jahren 1880–1881 nach dem Vorbild der Synagoge von Odessa im Stil der Neogotik nach Entwürfen des Architekten K. Ackroyd erbaut.  Dieser befand sich an der Ecke Bolschaja Morskaja und Nemetskji Straße, mit 600 Sitzplätzen und einem dreistöckigen Mittelrisalit mit 7 Fenstern mit Spitzbögen. In der Mitte des Treppengiebels eine kreisförmige Rosette, darüber der Davidstern. An der Synagoge wirkten 2 Kantoren, Gemeindevorsteher und Chor von 20 Personen. 1922 wurden die Wertsachen aus dem Sakralbau entfernt und dieser wurde 1936 geschlossen. Später wurde der Sakralbau zerstört.

Geschichte 
1889 gab es folgende Synagogen in Mykolajiw
 1). Choralsynagoge
 2). Alte Synagoge an der Menachem-Mendel-Schneerson-Straße 13. Erbaut von 1819 bis 1822. Geschlossen 1935.
 3). Gebethaus des jüdischen Schneiders in der Tschernigowskaja-Straße Nr. 15;
 4). Gebetshaus an der Ecke in der Nähe von Tschernihiw und Bolschoth Marine;
 5). Gebetshaus „Aschekenazim“ entlang der Chersonskaja-Straße Nr. 25
 6). M. Steinvennys Haus von Chernigowskaja-Straße Nr. 32
 7). Gebetshaus „Chabad“ in der Tavricheskaja-Straße, Ditfelds Haus
 8). Gebetshaus in der Sennaja-Straße Nr. 40
 9). Gebetshaus in der Peschanaja-Straße Nr. 29
 10). Gebetshaus am 3. Sloboda Nr. 30
 11). M. Steinvennys Haus auf Sadovaja beim jüdischen Krankenhaus
 12). Gebetshaus auf Popoheul-bawie
 13). Molitas Adlerhaus auf Chersonskaja Nr. 37;

Literatur 
 Щукин В.В.: Дорога к храму. Еврейские культовые сооружения и религиозные общины в г. Николаеве. Очерк истории / В.В. Щукин. – Николаев : Издатель Шамрай П.Н., 2011.
  Vladimir Levin: Reform or Consensus? Choral Synagogues in the Russian Empire The Center for Jewish Art, the Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 9190501, Israel

Weblinks

Einzelnachweise 

Mykolajiw
Synagoge in der Ukraine
Sakralbau in der Oblast Mykolajiw